La llista d'estrelles de l'Escultor pretén recollir de forma sintètica i mostrant algunes poques de les seves principals característiques de les d'estrelles notables de la constel·lació de l'Escultor, ordenades, a priori, per ordre decreixent de brillantor.

Vegeu també 
 Llista d'estrelles per constel·lació.

Referències 
 
 
 

Escultor